USS Mustin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mustin (DD-413) 
 USS Mustin (DDG-89)

Mustin